Averești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Averești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Averești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui